Vleteren (België), een gemeente in de Belgische provincie West-Vlaanderen
Vleteren (Frankrijk) (Flêtre), een gemeente in de Franse Westhoek